Moechel ist der Familienname folgender Personen:

 Evi Moechel (* 1956), deutsche Computerkünstlerin, siehe Zazie (Künstlerin)

Siehe auch:
 Möchel